Федерико Пелузо (; 20 января 1984, Рим) — итальянский футболист, защитник клуба «Сассуоло».

Клубная карьера 
Федерико Пелузо является воспитанником молодёжной академии «Лацио». В 2001 году он подписал профессиональный контракт с клубом «Про Верчелли», где отыграл три полных сезона. Летом 2004 года Пелузо переходит в клуб «Тернана». После двух лет, проведенных в команде, Федерико присоединился к клубу «Альбинолеффе», за который выступал до 2009 года.

В январе 2009 года Пелузо переходит в «Аталанту». В «Аталанте» Пелузо становится игроком основного состава преимущественно выступая на позиции левого латераля. Своей игрой за клуб из Бергамо Пелузо привлек внимание многих грандов серии А, а также главного тренера сборной Италии Чезаре Прандели.

В январе 2013 года было объявлено о переходе Федерико в стан действующего чемпиона Италии «Ювентуса» на правах аренды. 3 июня 2014 года «Ювентус» объявил о продаже Пелузо в «Сассуоло». Сумма сделки составила 4,5 млн евро.

Карьера в сборной 
10 августа 2012 год Федерико получил вызов в национальную сборную Италии от главного тренера Чезаре Прандели. А уже пять дней спустя дебютировал в её составе в товарищеском матче против сборной Англии. 11 сентября Пелузо отметился своим первым забитым мячом в составе сборной в матче против команды Мальты.

Достижения 
 «Аталанта»
 Победитель Серии Б: 2010/11

 «Ювентус»
 Чемпион Италии (2): 2012/13, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Италии: 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Про Верчелли»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Альбинолеффе»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Сассуоло»